Анато́лий Никола́евич Васи́льев (29 августа 1932, Ленинград, СССР — 27 января 2008, Санкт-Петербург, Россия) — советский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР (1959). Заслуженный тренер РСФСР.

Спортивная карьера 
Первая команда мастеров — «Динамо» Таллин (класс «Б», 1955 год).

В 1957 году выступал за команду «Буревестник» ленинградского технологического института.

В 1958 году перешёл в «Адмиралтеец». Полуфиналист Кубка СССР 1961.

После расформирования команды в конце 1961 года перешёл в «Зенит», в котором за 5 сезонов провёл в чемпионате 137 игр, забил 27 мячей.

В 1965 году окончил школу тренеров Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

В 1970—1971 годах был тренером «Зенита».

В 1973—1979 — был главным тренером «Динамо».

Позже возглавлял отдел футбола и хоккея в ленинградском спорткомитете, был членом комитета ветеранов Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Награждён медалью «За трудовую доблесть».

Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Аналию Васильеву — 75! «Наш „Зенит“» № 34 (432) 3—9 сентября 2007, с. 11
 Память Прощай, Петербуржец
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Таллин
Игроки ФК ЛТИ
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Выпускники Университета имени Лесгафта
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»